Нижниновгородският Кремъл (), е бивша цитадела в Нижни Новгород в Русия. Намира се на устието на река Ока към Волга. Укреплението е създадено през 16 и 17 век и е запазено в голямата си част, заедно с всички кули. Нижниновгородският Кремъл се намира непосредствено на устието на Ока на една височина недалеч от стария град на Нижни Новгород. Към 2020 година е официална резиденция на губернатора на Нижни Новгород.

История 

През 1221 г. великият княз на Владимир Юрий II основава Нижни Новгород, при което за защита на града са използвани дървени укрепления с пръст. Първите опити да се заменят дървените укрепления се отнасят към 1374 г., когато княз Дмитрий III полага основите на белокаменен кремъл.

По времето на Иван III Нижни Новгород играе ролята на пограничен град, има постоянна войска, както е и сборен пункт при случай на военни действия между Москва и Казан. Началото на строителството започва спрез 1500 г. с кула „Кладовая“ и продължава с някои прекъсвания до около 1516 г. През 1697 г. цитаделата загубва военното си значение. Стената е дълга 2 км. и има 13 кули: 5 правоъгълни, които са за преминаване с врати и 8 кръгли и затворени (глухи). През януари 1714 г. Петър I създава Нижниновгородска губерния. По това време Кремъл става административен център на губернията и град Нижни Новгород.
 
Дълго време крепостта не е поддържана. През 1894 г. започва реконструкция на Дмитриевската кула, ръководител на която е арх. Николай Султанов. Той преобразува кулата в художествено-исторически музей. Музеят е открит през 1896 г. При това кулата е силно променена, като се отличава от цялостния облик на цитаделата. На кулата е поставен герба на Руската империя: двуглав орел.

За да се влезе на територията на Кремъл през 1896 г. е построен фуникулер () с воден баласт. При него се използва принципа на силата на тежестта, като има резервоари, пълнени горе и изпразвани в долната точка на движение. През 1926 г. той е закрит поради построена трамвайна линия. .

Архитектура

Източници 

Замъци в Русия
Крепости в Русия